Slovo vaz nebo Vaz či VAZ může znamenat:

obecně
 vaz – součást tělesného vaziva (např. vazy mezi lidskou kostrou a tělesným svalstvem)
 synonymum pro slovo hřbet nebo sousloví krční páteř

v botanice
 jilm vaz – druh listnatého stromu

zkratka
 VAZ – ruská zkratka Volžského automobilového závodu (rusky: Volžskij avtomobilnyj zavod)
 VAZ - Lada – značka automobilů

příjmení osob
 Tristão Vaz neboli Tristão Vaz Teixeira (asi 1395 – 1480) – portugalský mořeplavec a objevitel

Externí odkazy